Berta (imię) – imię żeńskie pochodzenia germańskiego
 Berta (nadajnik) – konspiracyjny nadajnik telewizyjny 
 Język berta – język w Etiopii 
 M-Gerät – ciężki moździerz oblężniczy, zwany Grubą Bertą
 Oreste Berta – argentyński konstruktor wyścigowy
 Berta 1 – samochód Formuły 1